Weinsberger Bach ist ein Gewässername:

 Weinsberger Bach (Sulm), Unterlauf des Stadtseebachs, linker Zufluss der Sulm (zum Neckar) in Erlenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-WÜrttemberg
 Weinsberger Bach (Wupper), rechter Zufluss der Wupper bei Wippe, Stadtteil Höhscheid, kreisfreies Solingen, Nordrhein-Westfalen